JPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paris La Defense (Francia)